Huhtala ist der Familienname folgender Personen:

 Eino Huhtala (* 1938), finnischer Skilangläufer
 Jori Huhtala (* 1984), finnischer Jazzmusiker
 Martti Huhtala (1918–2005), finnischer Nordischer Kombinierer
 Mikko Huhtala (* 1952), finnischer Ringer

 Tommi Huhtala (* 1987), finnischer Eishockeyspieler
 Väinö Huhtala (1935–2016), finnischer Skilangläufer